Rundschau ist der Titel von

Zeitungen und Zeitschriften
 Allgemeine Rundschau, Untertitel Wochenschrift für Politik und Kultur, 1904 bis zum Verbot 1933 in München erschienene katholische Wochenschrift
 Architektonische Rundschau, Untertitel Skizzenblätter aus allen Gebieten der Baukunst, von 1885 bis 1915 im J. Engelhard Verlag in Stuttgart erschienene Architekturzeitschrift
 Beijing Rundschau
 Bonner Rundschau, Lokalausgabe der Kölnischen Rundschau
 Braunschweiger Rundschau
 Bruchsaler Rundschau, Regionalausgabe der Badischen Neuesten Nachrichten aus Karlsruhe
 Costa Blanca Rundschau
 Eschweiler Rundschau
 Finanz-Rundschau, Steuerrechtszeitschrift
 Frankfurter Rundschau
 Hamburger Rundschau
 Kieler Rundschau
 Kölnische Rundschau
 Neue Rundschau
 Oberösterreichische Rundschau
 Rhein-Erft-Rundschau, Lokalausgabe der Kölnischen Rundschau
 Rhein-Sieg Rundschau, Lokalausgabe der Kölnischen Rundschau
 Rundschau (Wochenzeitung), Wochenzeitung der Deutschen Russlands
 Rundschau für den Schwäbischen Wald / Der Kocherbote, Regionalausgabe der Südwest Presse für Gaildorf und Umgebung
 Tägliche Rundschau
 Westfälische Rundschau, Dortmund
 Wuppertaler Rundschau

Rundfunk
 früherer Titel der Nachrichtensendung des Bayerischen Rundfunks, siehe BR24 (Fernsehsendung)
 Rundschau (SRF), wöchentliche Politik- und Wirtschaftssendung des Schweizer Fernsehens
 (Die) Technische Rundschau, langjährige ORF-Radiosendung (1947–1997) von Hugo Kirnbauer